La saison 2015-2016 du Championnat d'Irak de football est la quarante-deuxième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition se joue en plusieurs phases :
 la première voit les vingt clubs répartis en deux poules. Ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur et les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour la seconde phase.
 la seconde phase regroupe les huit qualifiés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à nouveau une fois. Le club en tête du classement est déclaré champion.

C'est le club d'Al-Zawra'a SC qui remporte le titre cette saison après avoir réalisé un parcours remarquable, sans aucune défaite. Il devance le tenant du titre, Naft Al-Wasat et Talaba SC. Il s'agit du treizième titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

Équipes participantes

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Classement 

|width=50%|

|}
|}

|width=50%|

|}
|}

Deuxième phase 

|

|}
|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Irak M1
2015 en Irak
2016 en Irak